Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2005 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 

Pour sa première participation dans le tournoi, Rafael Nadal remporte Roland Garros en battant notamment le numéro un mondial Roger Federer en demi-finale et Mariano Puerta en finale, tous les deux en quatre sets.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis masculin en 2005
Tennis en France en 2005
Tennis en mai 2005
Tennis en juin 2005